Укум има више значења:

 Укум (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Укум (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику